Куљани могу да буду:

 Куљани (Бања Лука), насеље у саставу града Бања Лука, Република Српска, БиХ
 Куљани (Нови Град), насеље у Општини Нови Град, Република Српска, БиХ 
 Куљани (Двор), насеље у Општини Двор, Банија, Република Хрватска 

или

 Куљани (назив), становници града и општине Кула, Западнобачки округ, Република Србија

Види још 
 Кула